Le comté de Somerset, division administrative britannique, située en Angleterre.

Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Somerset () :
le comté de Somerset, situé dans l'État du Maine ;
le comté de Somerset, situé dans l'État du Maryland ;
le comté de Somerset, situé dans l'État du New Jersey ;
le comté de Somerset, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.